O apelido de família Paula Pessoa pode referir-se a:

Francisco de Paula Pessoa (1795 — 1879) - militar e político brasileiro. 
Vicente Alves de Paula Pessoa (1828 — 1889) - juiz e político brasileiro.

Desambiguação